



Населені пункти 
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район, Дубовиківська сільська громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район, Васильківська селищна громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район, Брагинівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район, Українська сільська громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Павлоградський район
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Девладівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Карпівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Криворізький район, Лозуватська сільська громада
 Зелений Гай — село, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Зелений Гай — село, Донецька область, Волноваський район, Волноваська міська громада
 Зелений Гай — селище, Донецька область, Волноваський район, Комарська сільська громада
 Зелений Гай — село, Донецька область, Кальміуський район
 Зелений Гай — село, Житомирська область, Звягельський район
 Зелений Гай — село, Житомирська область, Коростенський район
 Зелений Гай — село, Житомирська область, Житомирський район
 Зелений Гай — село, Запорізька область, Василівський район, Василівська міська громада
 Зелений Гай — село, Запорізька область, Василівський район, Роздольська сільська громада
 Зелений Гай — село, Запорізька область, Мелітопольський район, Чкаловська сільська громада
 Зелений Гай — село, Запорізька область, Запорізький район
 Зелений Гай — село, Запорізька область, Пологівський район, Гуляйпільська міська громада
 Зелений Гай — село, Запорізька область, Пологівський район, Смирновська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Аджамська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Гурівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Кропивницький район, Суботцівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Попельнастівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Кіровоградська область, Олександрійський район, Петрівська селищна громада
 Зелений Гай — село, Луганська область, Ровеньківський район
 Зелений Гай — селище, Луганська область, Старобільський район
 Зелений Гай — село, Львівська область, Львівський район
 Зелений Гай — село, Миколаївська область, Баштанський район, Баштанська міська громада
 Зелений Гай — село, Миколаївська область, Баштанський район, Привільненська сільська громада
 Зелений Гай — село, Миколаївська область, Вознесенський район
 Зелений Гай — село, Миколаївська область, Миколаївський район, Шевченківська сільська громада
 Зелений Гай — село, Миколаївська область, Миколаївський район, Степівська сільська громада
 Зелений Гай — село, Одеська область, Подільський район
 Зелений Гай — село, Рівненська область, Дубенський район
 Зелений Гай — село, Сумська область, Лебединський район
 Зелений Гай — село, Сумська область, Роменський район
 Зелений Гай — село, Сумська область, Сумський район
 Зелений Гай — село, Тернопільська область, Чортківський район
 Зелений Гай — село, Харківська область, Ізюмський район
 Зелений Гай — село, Харківська область, Куп'янський район, Великобурлуцька селищна громада, Гнилицька сільська рада
 Зелений Гай — селище, Харківська область, Куп'янський район, Великобурлуцька селищна громада, Червонохвильська сільська рада
 Зелений Гай — село, Харківська область, Лозівський район
 Зелений Гай — село, Херсонська область, Бериславський район
 Зелений Гай — село, Херсонська область, Генічеський район, Генічеська міська громада
 Зелений Гай — село, Херсонська область, Генічеський район, Іванівська селищна громада
 Зелений Гай — село, Херсонська область, Херсонський район
 Зелений Гай — село, Чернівецька область, Чернівецький район
 Зелений Гай — село, Чернігівська область, Новгород-Сіверський район
 Зелений Гай — селище, Чернігівська область, Прилуцький район
 Зелений Гай — селище, Черкаська область, Уманський район

 Зелений Гай — колишнє село Березнегуватського району Миколаївської області
 Зелений Гай — колишнє село Вознесенської міської ради, рішенням Миколаївської обласної ради приєднано до міста Вознесенськ
 Зелений Гай — колишнє село Новгород-Сіверського району Чернігівської області

Залізниця 
 Зелений Гай — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці
 Зелений Гай — зупинний пункт Тернопільської дирекції Львівської залізниці
 Зелений Гай — зупинний пункт Харківської дирекції Південної залізниці

Природно-географічні утворення 
 «Зелений гай» — ботанічний заказник у Великобурлуцькому районі Харківської області
 «Зелений гай» — парк-пам'ятка садово-паркового мистецтва у м. Черкаси
 «Зелений гай» — парк у м. Харків
 «Зелений Гай» — урочище у місті Гадяч

Зелений Гай — село, Мінська область, Березинський район
 Зелений Гай — селище, Гомельська область, Гомельський район

Зелений Гай — село, Тайиншинський район, Північноказахстанська область
 Зелений Гай — село, Цілиноградський район, Акмолинська область

Зелений Гай — селище, Зеленоградський район, Калінінградська область